Jakob Säleby, född 3 januari 1984, är en svensk bandyspelare som sedan 2013 spelar i Villa-Lidköping BK. Efter att ha varit andremålvakt i Vetlanda BK skrev han på ett ettårskontrakt med Målilla GOIF. Efter en säsong med Målilla gick han vidare till Sirius Bandy År 2011 gjorde han landslagsdebut i en match mot Ryssland. Från Sirius Bandy gick han tillsammans med Lars Fall till Villa Lidköping.

Klubbkarriär
Statistiken uppdaterad 2014-03-12.

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Vetlanda BK
Spelare i Målilla GoIF
Spelare i IK Sirius BK
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1984
Levande personer
Män